Туггурт (, бербер. ):

 Туггурт — город в провинции Уаргла в северо-восточной части Алжира.
 Туггурт — округ в провинции Уаргла в северо-восточной части Алжира.
 Туггурт — коммуна (община) в округе Туггурт провинции Уаргла.
 Туггурт (ригх) — язык зенетской группы северноберберской ветви берберо-ливийской семьи.